
Molekulska formula -{C18H28N2O}- se može odnositi na:
 Bupivakain
 -{4-HO-DBT}-
 Levobupivakain
 1-Metil-5-metoksi-diizopropiltriptamin
 -{Bay R 1531}-